Le porte-plume est un instrument d'écriture.
 Le Porte-plume est un papillon.
 La prise porte-plume est une prise de raquette au tennis de table (plus communément appelée prise chinoise).

en:dip pen